Jan Bieliński (zm. 1546) – biskup płocki
 Jan Bieliński (Biliński) (zm. 1604) – kanonik płocki i pułtuski
 Jan Nepomucen Bieliński – kasztelan Królestwa Kongresowego, łowczy Królestwa Kongresowego
 Jan Bieliński (1870-1964) – burmistrz Wejherowa